Klingberg är ett svenskt efternamn.

Bärare av namnet 
 Ann-Sofi Klingberg, svensk pianist
 Carl Klingberg, svensk ishockeyspelare
 Carl Gustaf Klingberg, svensk orgelbyggare
 Ewa Klingberg, svensk författare
 Frida Klingberg, svensk konstnär
 Gunilla Klingberg, svensk konstnär
 Göte Klingberg, svensk professor i barnlitteratur
 John Klingberg, svensk ishockeyspelare
 John Klingberg, svensk-amerikansk pastor
 Jon Jefferson Klingberg, svensk musiker och författare
 Magnus Klingberg, svensk fotbollstränare
 Mårten Klingberg, svensk skådespelare och regissör
 Niklas Klingberg, svensk fotbollsspelare
 Ola Klingberg, svensk författare och översättare
 Sigrid Adams-Klingberg, svensk författare
 Sven Klingberg, svensk ingenjör
 Torkel Klingberg, svensk läkare och professor

Svenska efternamn